Spi est l'abréviation de :
 spinnaker, une voile d'avant très légère et très creuse hissée aux allures portantes;
 Spi Ouest-France, une course de voile,
 Spi Dauphine, une course de voile étudiants - entreprises,

Le nom Spi peut désigner :
 le chanteur des groupes OTH et Les Naufragés,

Le sigle SPI peut signifier :
 SPI, une société allemande qui produit :
 Joint SPI, une pièce mécanique assurant une étanchéité ;
 Social Progress Index ou index de progrès social qui classe les pays entre eux.
 Société de l'industrie plastique, une société des industries plastiques ;
 Software in the Public Interest, une association à but non lucratif qui aide les organismes contribuant aux logiciels et matériel libres ;
 Serial Peripheral Interface, un bus série synchrone, maître/esclave, full duplex de communication entre micro-contrôleur et ses périphériques ;
 Swiss Performance Index, un indice boursier suisse ;
 Stateful Packet Inspection ;
 Service Provider Interface, une technique de programmation permettant la substitution de composants sans changer d'interface ;
  ;
 Sœurs de la Perpétuelle Indulgence ;
 Sony Pictures Imageworks, une société d'effets spéciaux de cinéma.
Surgical Pleth Index

SPi peut faire référence à :
 Cellule souche pluripotente induite,

Voir aussi